Epiglypta howinsulae är en snäckart som först beskrevs av Cox 1873.  Epiglypta howinsulae ingår i släktet Epiglypta och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Landlungsnäckor
howinsulae